Au sens propre, le bonnet d'évêque était un chapeau quadrangulaire porté par les évêques.

Par analogie de forme, le 'bonnet d'évêque' peut désigner plusieurs plantes :
 nom vernaculaire du fusain d'Europe (Euonymus europaeus), un petit arbre de la famille des Celastraceae ;
nom vernaculaire de l'Helvelle à pied blanc
 nom vernaculaire de la fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), une plante herbacée vivace de la famille des Liliaceae ;
 nom vernaculaire aux Antilles du piment Capsicum chinense ;
 plante de la famille des Cactées (Astrophytum Myriostigma). Ce cactus globuleux est originaire du Mexique.

Il désigne également le croupion d'une volaille.